Demolition (Judas Priest), een muziekalbum van Judas Priest
Demolition (Girlschool), een muziekalbum van Girlschool
Demolition (Ryan Adams), een muziekalbum van Ryan Adams
Demolition (worstelteam), een tag team 
Demolition (televisieprogramma), een televisieprogramma uit 2005
Demolition (film), een Amerikaanse film uit 2015